Erzurum, város Törökországban, a hasonló nevű tartomány székhelye
 Erzurum, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Erzurum, Törökország egyik tartománya  
 Erzurumi csata, az első világháború csatája a kaukázusi fronton